Erchanbald, Erkanbald oder Erchembald ist der Name von
 Erchanbald (Eichstätt) († 912), Bischof von Eichstätt (882–912)
 Erkanbald von Straßburg (937 oder 938–991), Bischof von Straßburg (965–991)
 Erkanbald († 1021), Erzbischof von Mainz (1011–1021)